Морочь — топоним в Белоруссии:

 Морочь — река в Минской области, правый приток Случи.
 Морочь — агрогородок в Клецком районе Минской области.
 Морочь — деревня в Солигорском районе Минской области.